Aljarque és un municipi de la província de Huelva, a la comunitat autònoma d'Andalusia

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Ajuntament d'Aljaraque
 Aljaraque - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia

Municipis de la Comarca Metropolitana de Huelva